Chaetoderma peut faire référence à :
 Chaetoderma Kütz., 1843 : un genre d'algues rouges la famille des Cruoriaceae, synonyme de Cruoria ;
 Chaetoderma Parmasto, 1968 nom. illeg. : un genre de basidiomycètes de la famille des Stereaceae ;
 Chaetoderma Lovén, 1844 : un genre de mollusques de la famille des Chaetodermatidae.

Homonymie de genre en biologie